

Personen 
 Chanelle Scheepers (1984), Zuid-Afrikaans tennisster
 Danny Scheepers (1962), Belgisch dirigent
 Frans Scheepers (1950), Nederlands dirigent
 J.F. Scheepers (1818-1886), Nederlands architect
 Mathijs Scheepers, Belgisch acteur
 Ralf Scheepers (1965), Duits zanger
 Twan Scheepers (1971), Nederlands voetballer

Zie ook 
 Schepers, doorverwijspagina